Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2020 состоялся в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 25 апреля 2021 года. Изначально спортивное мероприятие планировалось провести с 18 по 25 апреля 2020 года, но было перенесено на 16-25 апреля 2021 года из-за пандемии COVID-19. Это был 49-й мужской и 30-й женский чемпионат Азии.

Информация о чемпионате 
Первоначально чемпионат Азии должен был состояться в 2020 году, а право проведения чемпионата было отдано столице Казахстана Нур-Султану, но из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 17 февраля 2020 года на экстренном заседании Исполнительного совета Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) было принято решение перенести соревнование в Ташкент (Узбекистан). 6 марта 2020 года Исполнительный комитет IWF принял решение отложить проведение турнира на неопределённый срок.

10 января 2021 года Международная федерация тяжёлой атлетики определила дату проведения чемпионата Азии с 16 по 25 апреля 2021 года.

В 2016 году столица Узбекистана также проводила чемпионат Азии по тяжёлой атлетике.

Участники 
В чемпионате приняли участие 176 атлетов из 26 стран азиатского региона.

  (5)
  (2)
  (3)
  (6)
  (7)
  (14)
  (17)

  (1)
  (5)
  (2)
  (20)
  (1)
  (3)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (15)
  (6)
  (1)
  (2)

  (11)
  (18)
  (9)
  (4)
  (19)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Распределение Больших (Сумма) медалей

Распределение всех медалей: Большие'' (Сумма) + Малые''' (Рывок, Толчок)

Примечания

Ссылки 

2020
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Узбекистане
Апрель 2021 года
2021 год в тяжёлой атлетике